Wolfersdorf (Haut-Rhin)
 Wolfersdorf (Németország)